Les Syodontinae (syodontinés en français) sont une sous-famille éteinte de grands thérapsides  dinocéphales carnivores qui ont vécu durant durant le Permien moyen (Guadalupien), soit il y a environ entre  à  millions d'années, en Russie, Kazakhstan, Brésil et Afrique du Sud. 

L'autre sous-famille rattachée aux Anteosauridae est celle des Anteosaurinae.

Description 

Les syodontinés sont des prédateurs du Permien, plus petits et moins puissants que ceux de leur groupe frère, la sous-famille des antéosaurinés. Leur crâne ne dépasse pas  de long (chez Pampaphoneus biccai), contre jusqu'à  chez les antéosaurinés. Ils se différencient des antéosaurinés par l'absence de la proéminence que ces derniers possèdent sur la partie arrière de l'os angulaire de leur mandibule qui permettait l'insertion de muscles puissants. Les syodontinés apparaissent ainsi comme des formes plus primitives que les antéosaurinés.

Classification 
Les études phylogénétiques menées en 2010 par C. F. Kammerer, et en 2011 par J. C. Cisneros , ont conduit au cladogramme suivant :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Sous-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1994